Aero A-11, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
A11 (papierformaat), een papierformaat
Een verkeersweg:
A11 (België)
A11 (Duitsland), zie Bundesautobahn 11
A11 (Frankrijk)
A11 (Griekenland)
A11 (Groot-Brittannië)
A11 (Italië)
A11 (Kroatië)
A11 (Letland)
A11 (Litouwen)
A11 (Noord-Ierland)
A11 (Oostenrijk), zie Karawanken Autobahn
A11 (Portugal)
A-11 (Spanje)